Kurt Tauchmann ist der Name folgender Personen:
 Kurt Tauchmann (Ethnologe) (1939–2020), deutscher Ethnologe und Hochschullehrer
 Kurt Tauchmann (Maskenbildner) († 2000), deutscher Maskenbildner